

Patronyme Schatzmann & Schatzman
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Benjamin Schatzman (1877-1942), chirurgien-dentiste français, assassiné à Auschwitz, auteur d'un journal sur la Shoah, père d'Evry Schatzman;
 Evry Léon Schatzman, (1920-2010), astrophysicien français, père de Michelle Schatzman;
 Hans Schatzmann, (1848-1923), personnalité politique suisse ;
 Michelle Schatzman, (1949-2010), mathématicienne française ;
 Samuel Schatzmann, (1955-2016), cavalier suisse.

Autre
 (17764) Schatzman, astéroïde nommé en l'honneur d'Evry.

Homonymie de patronyme